Grad u Danskoj:
 Næstved, grad u regiji Zeland

Općina u Danskoj:
 Næstved (općina), općina u regiji Zeland